Aleksandar Vulin – politico serbo
 Lovre Vulin – calciatore croato
 Šime Vulin – pallavolista croato